Freyse ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Freyse (17. Jh.), Maler am Hof Herzog Augusts des Jüngeren von Braunschweig 
 Carl Wilhelm Theodor Freyse (1815–1881), deutscher Architekt und Essener Stadtbaumeister 
 Heinrich Johann Freyse (1809–1850), deutscher Architekt und Baubeamter
 Heinrich Theodor Freyse (1774–1851), deutscher Architekt und Essener Stadtbaumeister

Siehe auch:
 Freise